Termin PPH ima više značenja.

 Meprin-A, enzim
 Procenat ()